Federico Abatellis Cardona - nobile, politico e militare italiano
Palazzo Abatellis - palazzo a Palermo